Nagae ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuhito Nagae (1936–2012), japanischer Politiker
 Terumi Nagae, japanische Fußballspielerin